Mary River ist der Name folgender Flüsse:

 Mary River (Margaret River), Nebenfluss des Margaret River in Westaustralien.
 Mary River (Nunavut), Kanada
 Mary River (Korallenmeer), Fluss zur Tasmansee in Queensland, Australien.
 Mary River (Van-Diemen-Golf), Fluss zum Van-Diemen-Golf im Northern Territory, Australien.

Siehe auch:
 Marys River
 Saint Mary River